Влади́мир Ры́бин: 
 Рыбин, Владимир Алексеевич (1893—1979) — советский и молдавский генетик и цитолог.
 Рыбин, Владимир Иванович (род. 1980) — украинский трековый велогонщик.